Батьківщи́на Молода́ — всеукраїнська молодіжна громадська організація, діяльність якої здійснюється на всій території України. Організація заснована в 2007 році. Молодіжне крило ВО «Батьківщина». Понад 30 тисяч членів та прихильників організації по всій території України.

Історія створення 
У травні 2007 року була заснована ВМГО «Батьківщина Молода». ЇЇ очолив Євген Суслов.

Керівництво 
 Голова організації – Сергій Митрофанський
 Перший заступник голови організації – Сергій Воронов
 Правління організації

Голови ГО "Батьківщина Молода" 
 Травень 2007 – лютий 2012 рр. – Євген Суслов
 Лютий 2012 – березень 2013 рр. – в.о. голови Олег Куявський
 Березень 2013 – листопад 2016 рр. – Іван Крулько
 Листопад 2016 – дотепер – Сергій Митрофанський

Стратегічна мета 
Своєю стратегічною метою організація бачить сприяння залученню молоді до громадсько-політичного життя країни та її патріотичне виховання.

Напрямки діяльності

Патріотичне виховання 
 "United Ukraine"
 "Global Shevchenko"
 Розгортання найбільшого у світі Державного прапора України
 Вшанування пам’яті Героїв Крут
 Вшанування пам’яті Героїв Холодного Яру
 Всеукраїнське таборування у Каневі
 Регіональні таборування (Одеська область, Івано-Франківська область, Київська область, Сумська область)

Політична освіта 
 Школа політичного успіху
 Школа Європейського політика
 Академія народного обранця
 Школа для прес-секретарів
 Регіональні форуми «Батьківщини Молодої»

Реформування молодіжної політики 
 Розробка та впровадження законопроєктів, нормативно-правових актів
 Створення молодіжних центрів та молодіжних рад

Міжнародна діяльність 
 З 2009 року «Батьківщина Молода» входить до Міжнародного Союзу Молодих Демократів (IYDU)
 З 2011 року "Батьківщина Молода" є членом Молоді ЄНП (Youth of the European People's Party/YEPP) та бере активну участь у діяльності найбільшої в Європі молодіжної політичної організації
 У 2013 році керівництво «Батьківщини Молодої» підписало угоду з Молодіжною Європейською Картковою Асоціацією (The European Youth Card Association, EYCA) про надання Європейських молодіжних карток (The European Youth Card) членам організації
 Організація співпрацює з молоддю української діаспори, National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), Fond Konrad Adenauer та іншими міжнародними організаціями
 Члени «Батьківщини Молодої» активно беруть участь у міжнародних освітніх програмах та молодіжних обмінах

Див. також 
 ВО «Батьківщина»
 Молодь Європейської народної партії
 Молодий Рух
 Молодий Народний Рух

Посилання 
 Офіційний сайт «Батьківщини молодої» 
 Сторінка на Facebook

Примітки 

Молодіжні громадські організації України
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»